Кампотехар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 46,14 км². Население — 1418 человек (на 2010 год). Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады